Fontoura steht für:

 Fontoura, eine nordportugiesische Gemeinde

Fontoura ist der Familienname folgender Personen:

 Adelino Fontoura (1859–1884), brasilianischer Dichter und Journalist
 Álvaro Eugénio Neves da Fontoura (1891–1975), portugiesischer Offizier, Kolonialverwalter und Politiker
 João Neves da Fontoura (1887–1963), brasilianischer Politiker und Diplomat
 Lyle Amaury Tarrisse da Fontoura (* 1926), brasilianischer Diplomat